Numele James Stirling se poate referi la:
 James Stirling (matematician) (1692 - 1770), matematician scoțian;
 James Stirling (amiral) (1791 - 1865), amiral britanic;
 James Stirling (1800–1876), mecanic scoțian, fratele lui Robert Sterling;
 James Hutchison Stirling (1820–1909), filozof scoțian;
 James Stirling (1835–1917), inginer scoțian, fiul lui Robert Stirling;
 James Stirling (arhitect) (1926 - 1992), arhitect britanic.